Иван Федорович Карабиц (1945—2002) — советский и украинский композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Народный артист УССР (1991). Почётный гражданин Торецка.

Биография 
Родился 17 января 1945 года в греческой семье в деревне Ялта (ныне Мангушского района Донецкой области Украины). В раннем детстве вместе с родителями уехал из Ялты. Дальнейшая его жизнь прошла в Торецке, Бахмуте, Киеве и гастрольных поездках.

В 1971 году окончил КГК имени П. И. Чайковского (теперь Национальная музыкальная академия Украины) по специальности композиция по классу проф. Б. Н. Лятошинского и в 1975 году аспирантуру под руководством М. М. Скорика.

1968—1975 дирижёр Ансамбля песни и танца (Киев). 1989—2001 музыкальный директор международного фестиваля КиевМузикФест. Профессор Национальной музыкальной академии Украины, член Национальной комиссии по вопросам культуры при ЮНЕСКО.

Умер 20 января 2002 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награды и премии 
 Республиканская комсомольская премия имени Н. А. Островского (1978)
 премия Ленинского комсомола (1981) — за ораторию «Заклинание огня» и 2-ю симфонию
 Лауреат всесоюзного композиторского конкурса
 заслуженный деятель искусств УССР (1974)
 народный артист УССР (1991)

Творчество 
Произведения раннего периода отличаются экспрессивностью музыкального языка и поиском индивидуального стиля, композитор свободно использует додекафонию. Преобладают камерные произведения.

В 70-80-х годах определилось тяготение композитора к масштабным музыкальным построениям, преобладают симфонические и вокально-симфонические жанры (Концерт для хора, солистов и симфонического оркестра «Сад божественных песен» на стихи Г. Сковороды, опера-оратория «Киевские фрески», три концерта для оркестра), характерна философская и гражданская тематика (темы Родины, памяти, нравственного долга). Стилистика композитора объединяет различные жанрово-стилевые пласты украинского фольклора (дума, протяжная песня, инструментальные наигрыши) и национального профессионального музыкального искусства (знаменный распев, кант, хоровая культура барокко, стилистика Б. Лятошинского) с достижениями классиков XX в. (Г. Малер, Д. Шостакович, Б. Барток, И. Стравинский) и новейшими стилевыми тенденциями, а также и массовыми жанрами.

Универсальность музыкального языка произведений следующего периода определилась синтезом различных элементов современных композиторских техник (пуантилизм, алеаторика, сонористика) в сочетании с новотональной и новомодальной звуковысотной организацией, пересечением различных стилевых тенденций (неоклассицизма, необарокко, неоимпрессионизма, джазовой лексики). В образной сфере усиливается трагическое начало и актуализируется тема покаяния (Концерт № 3 «Плач», Концерт-триптих для оркестра), по-новому зазвучала пантеистическая тема («Music from Waterside»).

Память 
29 августа 2010 года в городе Торецке, Донецкая область, на доме, в котором прошли ранние годы Ивана Фёдоровича и жила его мать, установлена мемориальная доска. Кроме того, в г. Торецк именем Ивана Карабица названа одна из центральных улиц. 
В 2014г. В г. Киев открыта музыкальная школа сценического воспитания им. Карабица ( Ул. Анны Ахматовой 30)

Список произведений

Для симфонического оркестра 
 симфонии — № 1 «5 песен об Украине» (1974), № 2 (1977),
 концерты для оркестра — № 1 (1981), № 2 (1986), № 3 (1989)
 «Посвящена Октябрю» (симфоническая прелюдия, 1977)
 Триумфальная увертюра (1980)
 балет «Героическая симфония» (1982)

Для хора (голоса) и симфонического оркестра 
 «Сад божественных песен» на стихи Г. Сковороды для хора, солистов и симф. оркестра (1971)
 «Vivere memento» («Помни жить») на стихи Франко для баса и симфонического оркестра (1970)
 «Мой родной Донбасс» (1980)
 "Киевские фрески "опера-оратория на стихи Б. Олийныка для солистов, хора и симф. оркестра
 «Молитва Екатерины» на стихи К. Мотрич для чтицы, детского хора и симф. оркестра (1993)
 «Юбилейная кантата» на стихи М. Руденко для солистов, хора и симф. оркестра.

Для инструментов и симфонического оркестра 
 концерты для фортепиано с оркестром — № 1 (1968), № 2 (1971), № 3 «Плач» (2000)
 5 музыкальных моментов для фортепиано с оркестром (1999)
 концерт для виолончели с оркестром (1968)

Для эстрадного оркестра 
 Квинтет (1966)
 Украинский сувенир (1980)
 «Праздничный Киев» (1980)
 «Симфония труда» (1981)

Для камерного оркестра 
 Симфониетта для струнных (1967)
 Симфония № 3 для струнных
 Концертино для камерного оркестра (1970)
 Концерт-триптих для струнных (1996)
 Вио-серенада (2000) для струнного оркестра.

Для голоса и инструментов 
 «Три украинские песни» для хора и фортепиано (1969)
 «Пастели» вокальный цикл на слова П. Г. Тычины для сопрано и ф-но (1970)
 «Из песен Хиросимы» цикл на стихи Э. Ёнэды для сопрано и флейты
 «Повести» вокальный цикл на тексты А. Кулич для баритону и ф-но (1975)
 «С лирики М. Ф. Рыльского» цикл песен для меццо-сопрано и ф-но (1976)
 «На берегу вечности» цикл песен на стихи Б. Олийныка
 «Мать» цикл на стихи Б. Олийныка для голоса и фортепиано

Камерные произведения 
 Сонаты для виолончели и фортепиано — № 1 (1968), № 2 (1972)
 «Лирические сцены» для скрипки и фортепиано (1970)
 Концертная сюита для скрипки (1973)
 Струнный квартет (1973)
 Концертный дивертисмент для 6 исполнителей (1975)
 Экспромт для альта и фортепиано (1976)
 «Диско-хоровод» для кларнета и фортепиано (1981)
 Концертино для 9 исполнителей (1983)
 «О чём поет река?» для 7 исполнителей (1993)
 «Интродукция и коллизия» для 2 скрипок и фортепиано (1993)
 «Музыка из вотерсайду» для флейты, кларнета, скрипки, фортепиано и ударных (1994)

Для инструментов соло 
 Сонатина для фортепиано (1967)
 «Музыка» для скрипки соло (1972) 24 прелюдии для фортепиано (1976)
 «Вальс» для альта соло (1982)
 «Пять прелюдий»

Фильмография

Фильмы 
 Улица тринадцати тополей (1969)
 Комиссары (1969)
 Земные и небесные приключения (1974)
 Остров юности (1976)
 Дачная поездка сержанта Цыбули (1979)
 Житие святых сестёр (1982)
 Без году неделя (1982, т/ф)
 Тепло студёной земли (1984)
 Иванко и царь Поганин (1984, т/ф)
 Слушать в отсеках (1985)
 Чудеса в Гарбузянах (1985, т/ф)
 Раненые камни (1987, т/ф)
 Дорога в ад (1988)
 Из жития Остапа Вишни (1991)
 Партитура на могильном камне (1995)
 На поле крови. Акеисиата (2001).

Мультфильмы 
 Была у слона мечта (1973)
 Петушок и солнышко (1974)
 Ниточка и Котёнок (1974)
 Папа, мама и золотая рыбка (1976)
 Кто в лесу хозяин? (1977)
 Крылатый мастер (1981)
 Дождик, дождик, пуще! (1982)
 Журавушка (1982)
 Как было написано первое письмо (1984)
 Девочка и зайцы (1985)
 Жили-пили (1985)
 Разноцветная история (1986)
 Рождественская сказка (1993).

Источники 
 Официальный сайт Ивана Карабица * — С.126 * Союз композиторов Украины. — М., 1984. — С. 100—101;
 Музыкальный энциклопедический словарь. — М., 1990. — С. 236; * — С. 237; * — С. 286; * Кто есть кто в Украине. — М., 1997. — С. 204; * Музыка: Большой энциклопедический словарь. — М., 1998. — С. 236; * Кто есть кто в Украине. — М., 2000. — С. 190.
 Проект «Греки Украины»

Почётные граждане Торецка
Члены Союза композиторов СССР
Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории